Langebæk, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato nella contea di Storstrøm, il comune aveva una popolazione di 6.332 abitanti (2005) e una superficie di 101 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Møn e Præstø per dare luogo al riformato comune di Vordingborg compreso nella regione della Zelanda.

Altri progetti

Comuni della Danimarca soppressi
Vordingborg